In Germania:
Penzing  – un comune del circondario di Landsberg am Lech in Baviera
In Austria:
Penzing (Vienna) è il nome di uno dei circondari di Vienna